Reidemeister bezeichnet:

 Reidemeister, metallgewerbliche Produzenten

Reidemeister ist der Familienname folgender Personen:
 Helga Reidemeister (1940–2021), deutsche Dokumentarfilmerin
 Jürgen Christoph Reidemeister (* 1934), deutscher Herzspezialist
 Kurt Reidemeister (1893–1971), deutscher Mathematiker und Philosoph
 Leopold Reidemeister (1900–1987), deutscher Kunsthistoriker, Generaldirektor der Staatlichen Museen in West-Berlin
 Marie Reidemeister, Geburtsname von Marie Neurath (1898–1986), deutsche Pädagogin
 Peter Reidemeister (* 1942), deutscher Musiker und Musikwissenschaftler

Ferner:
 Reidemeister-Bewegungen, ein Begriff aus der Knotentheorie
 Reidemeister-Torsion, ein Begriff aus der Topologie
 Reidemeister & Ulrichs, traditionsreiches Importhandelshaus für Wein und Spirituosen
 Reidemeisterhaus Voswinkel, ein Baudenkmal in Kierspe